Кратко Бернард Михайлович — український скульптор, професор Київського художнього інституту (1925—1936).
 Кратко Мирослав Іванович — український математик, доктор фізико-математичних наук, професор.
 Кратко Роман Зіновійович (1990—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.